Cette page contient les pages d'homonymie de Aïnous et Aïnou,

Aïnous est le nom de deux ethnies différentes :
 les Aïnous du nord du Japon et de l'extrême est de la Russie ;
 l'aïnou, leur langue ;
 les Aïnous de l'extrême ouest de la Chine ;
 l'aïnou, leur langue.